Die A Lyga 1998/99 war die 9. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. Juli 1998 und endete am 13. Juni 1999.

Titelverteidiger war Kareda Šiauliai.

Modus 
Die drei Absteiger der letzten Saison wurden durch FK Dainava Alytus, Jėgeriai Kaunas und FK Žalgiris-2 Vilnius ersetzt. Ranga-Politechnika Kaunas wurde aufgelöst und Geležinis Vilkas Vilnius in die II Lyga herabgestuft. Damit sollte diese Spielzeit mit vierzehn Teams durchgeführt werden.

FK Panerys Vilnius zog nach nur sechs Spielen zurück. Die Ergebnisse wurden annulliert. In der Winterpause zog auch FK Mastis Telšiai nach zwölf Spielen zurück.

Die anderen zwölf Mannschaften absolvierten in dieser Saison insgesamt 23 Spiele. Am Saisonende wurden Jėgeriai Kaunas (Farmteam von FBK Kaunas) und FK Žalgiris-2 Vilnius herabgestuft als Reserveteams. Der Tabellenzwölfte bestritt noch zwei Relegationsspiele gegen den Sieger der 1 Lyga 1998/99, FK Lietava Jonava.

Vereine 

 FK Dainava Alytus
 Banga Gargždai
 Nevėžis-Fostra Kėdainiai
 FBK Kaunas
 Inkaras Kaunas
 Jėgeriai Kaunas
 Atlantas Klaipėda
 Ekranas Panevėžys
 Kareda Šiauliai
 FK Mastis Telšiai
 Lokomotyvas Vilnius
 FK Panerys Vilnius
 FK Žalgiris Vilnius
 FK Žalgiris-2 Vilnius

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1998/99